biografie:
 J.E. Gray – brytyjski zoolog
 Elisha Gray – amerykański wynalazca
 Andy Gray – szkocki piłkarz

 geografia:
 Gray – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Franche-Comté, w departamencie Haute-Saône
 miejscowości w USA:
 Gray – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jones
 Gray – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Gray – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Terrebonne
 Gray – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Gray – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Gray – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Washington
 gminy w USA:
 Gray (ang. Gray Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Gray (ang. Gray Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Gray (ang. Gray Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie White
 Gray (ang. Gray Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Gray (ang. Gray Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Gray (ang. Gray Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Gray (ang. Gray Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gray (ang. Gray County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Gray (ang. Gray County) – w stanie Teksas

topologia:
 kod Graya

fizyka:
 grej – jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI

en:Gray (surname)